bitwa pod Ochmatowem (1644) – zwycięstwo Stanisława Koniecpolskiego nad Tatarami
 bitwa pod Ochmatowem (1655) – zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad wojskami rosyjskimi